

Geografia
 Australia
Gascoyne – regione all'interno dell'Australia Occidentale che contiene:
Gascoyne Junction – città
Gascoyne – fiume
Contea di Upper Gascoyne

 Stati Uniti
Gascoyne (Dakota del Nord)

Persone
David Gascoyne – poeta inglese
Mike Gascoyne, propr. Michael Robert Gascoyne (1963) – ingegnere inglese

Altro
HMAS Gascoyne – nave australiana

Pagine correlate
 Gascoyne-Cecil